Expedice může označovat:

 vědecká expedice – výprava, zpravidla vědecká či výzkumná 
 expedice (činnost) 
 expedice (provoz) – pracoviště provádějící odesílání respektive expedování

nakladatelství a edice
 Česká expedice – nakladatelství založené V. M. Krameriem
 Česká expedice (samizdat) – samizdatová edice založená Jaromírem Hořcem
 Expedice (edice) – ediční řada založená manžely Olgou a Václavem Havlovými

počítačová hra
 Expedice na divnou planetu – hra pro počítače Sinclair ZX Spectrum

vojenské tažení
 Expedice tisíce

astronomie
 Expedice SAROS
Expedice – dříve též meteorická expedice nebo meteorické praktikum. Letní astronomické praktikum, pořádané v současnosti Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni, dříve Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a jejími předchůdci, jeden čas i částečně soukromě. Má tradici již od roku 1960.

cestovatelské výpravy
 Lewisova a Clarkova expedice (1804–1806)
 United States South Seas Exploring Expedition (1838-1842)
 Expedice Nimrod (1907–1909) 
 Expedice Terra Nova (1910)
 Německá expedice do Tibetu (1939)
 Expedice Lambaréné
 Expedice Bergans Bajkal 2010

cestovatelská fotografie
 Fotografická expedice

Související články 
 Výprava – více významů

Externí odkazy